Jänkkäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jänkkäjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Jänkkäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Jänkkäjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (11,3 ha)
Ala-Jänkkäjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (56 ha)
Jänkkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 747857-175857), sjö i Gällivare kommun,  (11,4 ha)
Jänkkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748274-169994), sjö i Gällivare kommun,  (18,4 ha)
Jänkkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748709-175239), sjö i Gällivare kommun, 
Jänkkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750504-174206), sjö i Kiruna kommun,  (17,1 ha)
Jänkkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750726-175184), sjö i Kiruna kommun,  (25 ha)
Jänkkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751916-172971), sjö i Kiruna kommun,  (68,6 ha)
Jänkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757439-177370), sjö i Kiruna kommun,  (30,1 ha)
Jänkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757596-177135), sjö i Kiruna kommun,  (16,2 ha)
Jänkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757746-177466), sjö i Kiruna kommun,  (8,8 ha)
Jänkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758216-177158), sjö i Kiruna kommun,  (6,43 ha)
Jänkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759483-175701), sjö i Kiruna kommun,  (41,7 ha)
Yli-Jänkkäjärvi, sjö i Gällivare kommun,

Finland
Jänkäjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland, vid Kaamasjokki)
Jänkkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,83, long 24,93)
Jänkäjärvi (sjö i Övertorneå, Lappland, Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn